Maria Vittoria Savojská (Maria Vittoria Filiberta; 29. září 1814 – 2. ledna 1874) byla savojská princezna a po sňatku s princem Leopoldem Neapolsko-Sicilským, hrabětem ze Syrakus, mladším synem krále Františka I. Neapolsko-Sicilského, neapolsko-sicilská princezna.

Rodina 
Maria Vittoria byla druhé dítě a druhá nejstarší dcera prince Josefa Marie Savojského, hraběte z Villafrancy, a jeho francouzské manželky Pavlíny Bénédictine de Quélen de Vauguyon.

Manželství a potomci 
Maria se provdala za prince Leopolda Neapolsko-Sicilského, známého jako hrabě ze Syrakus. Hrabě byl pátým synem Františka I. Neapolsko-Sicilského a jeho druhé manželky infantky Marie Isabely Španělské. Maria Vittoria a Leopold se vzali 16. června 1837 v Neapoli. Maria a Leopold měli jednu dceru, která zemřela den po narození.

 Princezna Izabela Neapolsko-Sicilská (23. března 1838, Neapol – 24. března 1838, Neapol)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození 29. září
Narození v roce 1814
Úmrtí 2. ledna
Úmrtí v roce 1874
Narození v Boulogne-sur-Mer
Bourbon-Obojí Sicílie
Bourbonsko-sicilské princezny
Savojské princezny
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli